Mark steht für:

 Mark (Name), Vorname und Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Mark (Währung), Name verschiedener Währungen
 Mark (Produktbezeichnung), Bezeichnungszusatz für den Entwicklungsstand eines Produktes
 Mark (Einheit), historisches dänisches Flächenmaß
 Mark (Gewicht), historisches Maß der Masse
 Mark (Zeitschrift), niederländische Architekturzeitschrift

organisch:
 Knochenmark, Gewebe im Hohlraum von Knochen
 Rückenmark, Teil des Zentralnervensystems
 Mark (Lebensmittel), tierisches Mark oder Fruchtmark als Speise
 Mark (Botanik), Substanz im Kernbereich pflanzlicher Sprossachsen

Schiffe:
 Mark (Schiff, 1893), Dampfer
 Mark (Schiff, 1913), Dampfer, siehe Rheinland-Klasse

Mark ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Mark (Territorium), Grenzgebiet eines Reiches

historisch:
 Mark Brandenburg, deutsche Markgrafschaft
 Grafschaft Mark, Territorium des Heiligen Römischen Reiches

Deutschland:
 Mark (Bernbeuren), Ortsteil von Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Mark (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Mark (Bochum), Ortsteil von Bochum-Weitmar, Nordrhein-Westfalen
 Mark (Halver), Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mark (Hamm), Ortsteil von Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Mark (Kirchhundem), Weiler in der Gemarkung Kohlhagen, Kirchhundem, Kreis Olpe, NRW
 Burg Mark in Hamm
 Mark (Föritztal), Ortsteil von Föritztal, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Mark (Westoverledingen), Ortsteil von Westoverledingen, Landkreis Leer, Niedersachsen
 Mark (gemeindefreies Gebiet) in Mittelfranken

Europa:
 Mark (Fluss) in den Niederlanden
 Mark (Gemeinde) in Schweden

Vereinigte Staaten:
 Mark (Idaho)
 Mark (Illinois)
 Mark (Iowa)
 Mark (Kentucky)
 Mark (Missouri)

Siehe auch:
 Feldmark (Ackerfläche einer Gemeinde)
 Gemarkung (zusammenhängende Flurstücke)
 Marc (Begriffsklärung)
 Marck (Begriffsklärung)
 Marcq (Begriffsklärung)
 Marg (Begriffsklärung)
 Marque (Begriffsklärung)